Halbmaske bezeichnet:

 eine Atemschutzmaske, die nur Mund und Nase bedeckt und entweder zum Anschluss eines Filters dient oder bei der der gesamte Maskenkörper als Filter dient (partikelfiltrierende Halbmaske)
 eine Maske in Theater oder Karneval, die nur Augen und Nase, aber nicht den Mund bedeckt und damit dem Träger das Sprechen ermöglicht.

Siehe auch

 Mempō, Bestandteil einer Kriegerrüstung in Japan